Canale, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo, regio Piëmont 
 Canale d'Agordo, een gemeente in de Italiaanse provincie Belluno, regio Veneto
 Canale-di-Verde, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse, regio Corsica 
 Canale Monterano, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome, regio Latium
 Gianna Maria Canale, een Italiaans actrice
 Giuseppe Canale, een Belgisch / Italiaans voetballer

Zie ook 
 Canal Grande, doorverwijspagina